Brothers in Arms (computerspelserie), computerspelserie van Ubisoft
 Brothers in Arms: Road to Hill 30, computerspel (eerste deel van de Brothers in Arms-reeks)
 Brothers in Arms: Earned in Blood, computerspel (tweede deel van de Brothers in Arms-reeks)
 Brothers in Arms: Hell's Highway, computerspel (derde deel van de Brothers in Arms-reeks)
 Brothers in Arms (album), muziekalbum uit 1985 van Dire Straits
 Brothers in Arms (single), single uit 1985 van Dire Straits
 Brothers in Arms (film), film uit 2005 van Jean-Claude La Marre
 Brothers in Arms (Bujold), roman uit 1989 van Lois McMaster Bujold
 Brothers in Arms (Harvey), roman uit 2001 van Sandra Harvey en Lindsay Simpson